Aaron Stevens je lahko:

 Aaron Fletcher Stevens (1819–1887), ameriški general
 Aaron Dwight Stevens, (1831–1858), ameriški abolicionist
 Aaron Stevens, profesionalni WWE rokoborec